|-
| 70801 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70802 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70803 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70804 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70805 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70806 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70807 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70808 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70809 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70810 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70811 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70812 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70813 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70814 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70815 - || || 15 de novembre, 1999 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 70816 - || || 1 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70817 - || || 5 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70818 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70819 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70820 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70821 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70822 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70823 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70824 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70825 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70826 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70827 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70828 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70829 - || || 7 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70830 - || || 7 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70831 - || || 4 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70832 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70833 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70834 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70835 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70836 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70837 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70838 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70839 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70840 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70841 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70842 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70843 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70844 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70845 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70846 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70847 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70848 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70849 - || || 9 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70850 - || || 4 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70851 - || || 9 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70852 - || || 9 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70853 - || || 9 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70854 - || || 4 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70855 - || || 9 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70856 - || || 4 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70857 - || || 4 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70858 - || || 9 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70859 - || || 9 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70860 - || || 10 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70861 - || || 10 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70862 - || || 10 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70863 - || || 11 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70864 - || || 12 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70865 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70866 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70867 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70868 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70869 - || || 12 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70870 - || || 12 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70871 - || || 12 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70872 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70873 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70874 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70875 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70876 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70877 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70878 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70879 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70880 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70881 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70882 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70883 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70884 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70885 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70886 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70887 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70888 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70889 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70890 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70891 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70892 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70893 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70894 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70895 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70896 - || || 14 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70897 - || || 5 de novembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70898 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70899 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70900 - || || 5 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
0